Völpel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Völpel (1901–1959), deutscher Scharfrichter und Krimineller
 Roman Völpel (1880–1940), polnischer Architekt